Camponotus sericeiventris holmgreni é uma espécie de inseto do gênero Camponotus, pertencente à família Formicidae.

holmgreni
Himenópteros descritos em 1931